Ізвольський — російське прізвище.

 Ізвольський Микола Олександрович (1870—1938) — педагог-математик.
 Ізвольський Олександр Петрович (1856—1919) — дипломат, міністр закордонних справ Росії (1906—1910 рр.)
 Ізвольський Олексій Петрович — член («от великороссийских») тимчасового Правління гетьманського уряду (з 1745 по 1750 рр.) під час Глухівського періоду в історії України.
 Ізвольський Петро Олександрович (1816—1888) — курський і катеринославський губернатор
 Ізвольський Петро Петрович (1863—1928) — обер-прокурор Святійшого Синоду.

Примітки 

Російські прізвища
Прізвища